A competição de 15 km clássico masculino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 17 de fevereiro.

Resultados 

Classico masculino